Чёрное:

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Черное — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Черное — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Черное — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Черное — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 
 Казахстан 
 Чёрное — до 2020 г. название села Каракала в Лебяжинском районе Павлодарской области.
 
 Россия 
 Чёрное — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Чёрное — деревня в Кировском районе Ленинградской области.
 Чёрное — деревня в городском округе Балашиха Московской области.
 Чёрное — село в Уренском районе Нижегородской области.
 Чёрное — село в Шахунском районе Нижегородской области.
 Чёрное — деревня в Батецком районе Новгородской области.
 Чёрное — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Чёрное — село в Знаменском районе Орловской области.
 Чёрное — посёлок в Соликамском районе Пермского края.
 Чёрное — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Чёрное — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Чёрное — село в Вагайском районе Тюменской области.
 Чёрное — до 1927 года название нынешнего города Дзержинска Нижегородской области. 
 Украина
 Чёрное — село в Великобурлукском районе Харьковской области.

Озёра

Белоруссия 
Брестская область
 Чёрное — в Берёзовском районе
 Чёрное — в Брестском районе
 Чёрное — в Лунинецком районе
Витебская область
 Чёрное — в Бешенковичском районе
 Чёрное — в Верхнедвинском районе
 Чёрное — в Городокском районе, на границе с Невельским районом Псковской области России
 Чёрное — в Докшицком районе
 Чёрное — в Миорском районе, в бассейне реки Ельнянка
 Чёрное — в Миорском районе, в бассейне реки Аута
 Чёрное — в Новопогостском сельсовете Миорского района, в бассейне реки Вята
 Чёрное — в Перебродском сельсовете Миорского района, в бассейне реки Вята
 Чёрное — в Повятском сельсовете Миорского района, в бассейне реки Вята
 Чёрное — в Поставском районе, в бассейне реки Голбица
 Чёрное — в Поставском районе, в бассейне реки Мяделка
 Чёрное — в Полоцком районе, в бассейне реки Дохнарка
 Чёрное — в Полоцком районе, в бассейне реки Званица
 Чёрное — в Полоцком районе, в бассейне реки Чернейка
 Чёрное — в Краснопольском сельсовете Россонского района, на водоразделе рек Дрисса и Полота
 Чёрное — в Краснопольском сельсовете Россонского района, в бассейне реки Дрисса
 Чёрное — в Клястицком сельсовете Россонского района, в бассейне реки Нища
 Чёрное — в Ушачском районе
 Чёрное — в Чашникском районе
Гомельская область
 Чёрное — другое название озера Хотемля в Речицком районе
Гродненская область
 Чёрное — в Гродненском районе
Минская область
 Чёрное — другое название озера Градское в Мядельском районе
Могилёвская область
 Чёрное — в Белыничском районе
 Чёрное — в Кричевском районе
 Чёрное — в Шкловском районе

Россия 
 Чёрное — в Приморском районе Архангельской области 64.977983/37.136587
 Чёрное — в Мезенском районе Архангельской области 66.102840/41.931368
 Чёрное — в Плесецком районе Архангельской области 62.578228/38.613712

 Чёрное — на территории гор. Уфа Башкирии 54.615868/56.038072
 Чёрное — на территории гор. Уфа Башкирии 54.673147/55.858731

 Чёрное — в Покровском районе Владимирской области
 Чёрное — в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области 55.753757/40.475482

 Чёрное — в Бабаевском районе Вологодской области 60.451789/35.363034
 Чёрное — в Бабаевском районе Вологодской области 60.298090/36.304783
 Чёрное — в Вытегорском районе Вологодской области
 Чёрное — в Вытегорском районе Вологодской области
 Чёрное — в Череповецком районе Вологодской области 59.081819/37.484460
 Чёрное — в Чагодощенском районе Вологодской области 58.874753/35.421339

 Чёрное — в Комсомольском районе Ивановской области 57.145022/40.409758
 Чёрное (Таковец) — в Лежневском районе Ивановской области

 Чёрное — в Нижнеудинском районе Иркутской области 53.194060/98.711071

 Чёрное — в Урупском районе Карачаево-Черкесской республики 44.103170/41.140419

 Чёрное — в Калевальском районе Карелии
 Чёрное — в Кемском районе Карелии
 Чёрное — в Сегежском районе Карелии

 Чёрное — в Верхнекамском районе Кировской области 59.784998/52.882362
 Чёрное — в Котельничском районе Кировской области 58.021097/48.484491

 Чёрное — в Енисейском районе Красноярского края 59.736539/87.486036
 Чёрное — в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края 69.392724/85.445118
 Чёрное — в Туруханском районе Красноярского края 63.738299/86.505436

 Чёрное — в Далматовском районе Курганской области 56.468344/63.478758
 Чёрное — в Кетовском районе Курганской области 55.508315/65.412916
 Чёрное — заболотившееся озеро на территории гор. Курган Курганской области 55.457893/65.235531

 Чёрное — в Бокситогорском районе Ленинградской области 59.145151/34.748668
 Чёрное — в Выборгском районе Ленинградской области
 Чёрное — в Лужском районе Ленинградской области
 Чёрное — в Гатчине, Ленинградская область
 Чёрное — в Гатчинском районе Ленинградской области 59.125587/30.628172

 Чёрное — в Москве

 Чёрное — в городе Шатура Московской области
 Чёрное — в Шатурском районе Московской области
 Чёрное — в Щёлковском районе Московской области

 Чёрное — в городском округе Апатиты Мурманской области 67.457559/33.379826
 Чёрное — в Терском районе Мурманской области 66.386729/38.512243

 Чёрное — в Боровичском районе Новгородской области 58.582944/34.299305
 Чёрное — в Маловишерском районе Новгородской области 58.876723/32.488318
 Чёрное — в Мошенском районе Новгородской области 58.572712/35.166081
 Чёрное — в Окуловском районе Новгородской области 58.471401/32.988773
 Чёрное — в Хвойнинском районе Новгородской области 58.833237/34.130540
 Чёрное — в Хвойнинском районе Новгородской области 58.775069/33.964295
 Чёрное — в Хвойнинском районе Новгородской области 58.765198/34.282736

 Чёрное — в Карасукском районе Новосибирской области 53.796681/77.909261

 Чёрное — в Курманаевском районе Оренбургской области

 Чёрное — в Чердынском районе Пермского края 60.294053/55.498019

 Чёрное — в Дновском районе Псковской области 57.803320/30.443059
 Чёрное — в Невельском районе Псковской области
 Чёрное — в Опочецком районе Псковской области
 Чёрное — в Палкинском районе Псковской области
 Чёрное (Вязковское) — в Струго-Красненском районе Псковской области

 Чёрное — в Шолоховском районе Ростовской области 49.624054/41.680121

 Чёрное — в Рязанском районе Рязанской области

 Чёрное — в Северо-Курильском районе Сахалинской области 49.577295/154.843710
 Чёрное — в Охинском районе Сахалинской области 52.254455/141.814221

 Чёрное — на территории города Асбест Свердловской области 57.095741/61.356501

 Чёрное — в Лаишевском районе Татарстана
 Чёрное — в Лаишевском районе Татарстана
 Черное — в Нурлатском районе Татарстана

 Чёрное — в Ульяновске

 Чёрное — в Каслинском районе Челябинской области 56.207013/61.787710
 Чёрное — в Увельском районе Челябинской области 54.405819/61.435030

 Чёрное — в Бейском районе Хакасии 53.124826/91.111870
 Чёрное — в Бейском районе Хакасии 53.278503/91.442208
 Чёрное — в Ширинском районе Хакасии 54.649837/89.436926

 Чёрное — в Алатырском районе Чувашии 54.902414/46.655402

 Чёрное — на границе России и Латвии

Прочее 
 Чёрное — железнодорожная платформа Горьковского направления МЖД.
 Чёрное — болото в Каменском районе Свердловской области.

См. также 
 Чёрное Макарово
Чёрная
 Чёрный (значения)
 Чёрные
 Блэк